Aspudden – quartiere di Stoccolma nel Söderort
 Aspudden – stazione della metropolitana di Stoccolma